X8 puede referirse a:

 Aerojet General X-8, un cohete sonda no guiado.
 WrestleMania X8.
 Mega Man X8, videojuego también conocido como Rockman X8.